

Ірдим — річка в Кіровській області, права притока Івкіни
 Ірдим — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область